Сахаб ( — друг) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Сахаб (Иордания) (en) — город в Иордании, недалеко от Аммана.